Alice Norton puede referirse a:

Alice Mary Norton (1912-2005), escritora estadounidense que escribía bajo el seudónimo de Andre Norton.
María del Carmen Gutiérrez Sánchez (1921-1984), que escribía entre otros bajo el seudónimo de Alice Norton (seudónimo).